Rio Corrente (Bahia)
Rio Corrente (Goiás)
 Rio Corrente Grande

Ver também 
 Rio Correntes

Desambiguação